Дмитрий Фельдман: Фельдман, Дмитрий Зайвелевич (род. 1962) — глава Администрации города Рубцовска.
 Фельдман, Дмитрий (Маркус) Моисеевич (1902—1963) — советский кинооператор, заслуженный деятель искусств Армянской ССР.
 Фельдман, Дмитрий Эдуардович (род. 1973) — американский физик, профессор Брауновского университета.